Quatre-Mai ou IV-Mai, 4-Mai ou , avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

4 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Histoire 

Mouvement du 4 Mai (trad. : 五四運動 ; simpl. : 五四运动 ; pinyin : wǔ sì yùn dòng), nom donné à un mouvement nationaliste chinois principalement dirigé contre les prétentions de l'empire du Japon sur la Chine, qui débute le .

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique : événements non connus.

En France,
  le  : Bombardement allié sur Poivres dans l'Aube,  vers la fin de la seconde Guerre mondiale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 4 de Mayo » ou « Cuatro de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 4 de Mayo, à  Nopaltepec, dans l'État de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
04